ГРЭС-1 — сокращённое наименование одной из Государственных районных электростанций:
 Калининградская ГРЭС-1 (Россия)
 Карагандинская ГРЭС-1 (Казахстан)
 Берёзовская ГРЭС-1 (Россия)
 Сургутская ГРЭС-1 (Россия)
 Томская ГРЭС-1 (Россия)
 Экибастузская ГРЭС-1 (Казахстан)

См. также 
 ГРЭС-2